Word of Mouth (álbum de John Reuben)
Word of Mouth (álbum de The Wanted)
Word of Mouth (álbum de Toni Basil)

Desambiguação